Il existe dans le monde différentes routes A1 :
  Eyre Highway, une route australienne;
  Bruce Highway, une route australienne;
  Route lettone A1 reliant Riga à la frontière estonienne ;
  Route lituanienne A1 reliant Vilnius à Klaipėda ;
  Route britannique A1, reliant Londres à Édimbourg, avec parties en autoroute ;
  Route nord-irlandaise A1, reliant Belfast à Killeen.

Voir aussi